Keizerlijk leger (Heilige Roomse Rijk)
 Japans Keizerlijk Leger
 Russisch Keizerlijke Leger